Lapachillo puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Eugenia cisplatensis.
 El nombre común de la planta Poecilanthe parviflora.